João Manoel Gonçalves dos Santos (1842-1928), primeiro ministro evangélico brasileiro, foi pastor da Igreja Evangélica Fluminense.

Família 
Nasceu no Rio de Janeiro, no dia . Era filho do Sr. Manoel Gonçalves dos Santos e de D. Clara Gonçalves dos Santos. Seus pais faleceram em 1852, deixando João Manoel e Henriqueta. Como não tinham parentes próximos, foram entregues à tutela de um senhor designado pelo juiz. Quando completou maioridade, João Manoel requereu a tutela de sua irmã Henriqueta, o que lhe foi deferido.

Casou-se em 9 de agosto de 1877 com D. Filomena Araújo dos Santos. Esta faleceu em 8 de julho de 1885. Em 17 de setembro de 1889, casou-se, em segundas núpcias, com D. Leopoldina de Araújo, falecida em 4 de abril de 1907.

Conversão e Batismo 
No dia 11 de julho de 1858, foi organizada solenemente a Igreja Evangélica do Bairro da Saúde, tendo sido João Manoel testemunha ocular de tal acontecimento. Nesse dia, foi batizado o Sr. Pedro Nolasco de Andrade, primeiro brasileiro que recebeu a água batismal, depois de haver publicamente confessado o nome de Cristo.

Santos continuava a examinar as Escrituras. No dia 9 de janeiro de 1859, foi submetido, com o Sr. Felipe Néri, a rigoroso exame feito pelo Dr. Kalley, que depois, os julgou em condições de se tornarem membros da Igreja Evangélica Fluminense. Nesse mesmo dia, na Rua do Propósito, foram batizados pelo Dr. Kalley.

Ministério 
Em 9 de agosto de 1872, Santos seguiu para a Grã Bretanha, onde foi preparar-se para o ministério no Colégio de Pastores, fundado e dirigido por Charles Spurgeon. Em fins de 1875, regressa ao Brasil e é eleito co-pastor da Igreja Evangélica Fluminense em 31 de dezembro desse ano, sendo consagrado ministro evangélico no dia seguinte, 1 de janeiro de 1876, pelo Dr. Kalley.

A pedido do Dr. Kalley, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira abriu uma Agência no Rio de Janeiro e entregou sua direção ao Rev. Richard Holden, que exerceu o co-pastorado da Igreja Evangélica Fluminense. Dr. Kalley consegue impedir o fechamento da agência, e indica Rev. João Manoel a assumir sua direção, em 1 de março de 1879. Rev. Santos consegue licença da matriz em Londres para vender também tratados religiosos. Dessa data até sua renúncia em 31 de dezembro de 1901, fez circular 54.066 Bíblias, 111.956 Novos Testamentos e 247.924 Evangelhos. A pedido da Diretoria de Londres, Rev. Santos permaneceu alguns anos como agente auxiliar. A trabalho da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, Rev. Santos visitou a maioria dos Estados do Brasil. Em 31 de dezembro de 188, por determinação da Diretoria de Londres, foi recebido pelo Imperador D. Pedro II, em audiência especial, a quem entregou um exemplar das Escrituras. Apoiou a fundação e sugeriu o nome do jornal "O Cristão", lançado em 1892.

Em 15 de janeiro de 1915, o jornal O Cristão publicou a nota: "Resignou solenemente, no domingo, 27 de Dezembro passado, por ocasião do culto da manhã, o cargo de pastor da Igreja Evangélica Fluminense, cargo que exerceu por 39 anos, o Rev. João dos Santos. Foi o mesmo irmão, em sessão de 1 do corrente mês da referida Igreja, eleito o seu pastor jubilado, honra essa aliás mais do que merecida".

A Igreja Fluminense homenageou-o no dia 7 de agosto de 1920, quando completava 78 anos de idade, inaugurando o seu retrato no gabinete pastoral, ao lado do Dr. Robert Reid Kalley. Também recebeu homenagens no jubileu de sua ordenação ao ministério, em 1926. Na 7ª Convenção Geral das igrejas congregacionais, foi aclamado presidente honorário da então União Evangélica Congregacional do Brasil e Portugal.

No dia 10 de Junho de , com 86 anos de idade foi internado no Hospital Evangélico, onde, dez dias depois, veio a falecer.

Ver também 
 Robert Reid Kalley
 Congregacionalismo
 Sarah Poulton Kalley

Congregacionalismo
Protestantes do Brasil
Pastores do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro